Kütahya, deutsch auch Kytachia ( oder , , Cotyaeum und Cotyaium), ist die Hauptstadt der gleichnamigen türkischen Provinz in Kleinasien. Zugleich ist sie das Zentrum des sie umgebenden Landkreis (Merkez). Die im Stadtlogo manifestierte Jahreszahl (1868) dürfte ein Hinweis auf das Jahr der Erhebung zur Stadtgemeinde (Belediye) sein.

Geographie 
Die Stadt Kütahya und der zentrale Landkreis liegen im Nordosten der gleichnamigen Provinz. Die Stadt ist etwa 200 km von Istanbul, etwa 250 km von Ankara, etwa 270 km von Izmir und etwa 300 km von Antalya entfernt. Die Stadt liegt an den Fernstraßen D230 und D650, hat Eisenbahnanschluss und verfügt über einen Flughafen.

Landkreis 
Der direkt dem Vali (Gouverneur) unterstehende zentrale Landkreis weist mit Seyitömer (2003 Einw.) eine weitere Belediye (Gemeinde) auf. Des Weiteren gehören noch 109 Dörfer (Köy) mit durchschnittlich 158 Bewohnern dazu. Die Palette der Einwohnerzahlen reicht von 982 bis 17 (Teşvikiye). Sırören (928), Kızılcaören  (888 Einw., bis 2012 noch eine Belediye) und Demirciören (732 Einw.) sind die größten Dörfer. 37 Dörfer haben mehr Einwohner als der Durchschnitt. Der Kreis ist in Bevölkerungszahl, Fläche und Bevölkerungsdichte der Spitzenreiter aller 13 Kreise in der Provinz Kütahya.

Klimatabelle

Bevölkerung

Bevölkerungsentwicklung 
Nachfolgende Tabelle zeigt den vergleichenden Bevölkerungsstand am Jahresende für die Provinz, den zentralen Landkreis und die Stadt Kütahya sowie den jeweiligen Anteil an der übergeordneten Verwaltungsebene. Die Zahlen basieren auf dem 2007 eingeführten adressbasierten Einwohnerregister (ADNKS).

Volkszählungsergebnisse 
Zu den Volkszählungen liegen folgende Bevölkerungsangaben über die Stadt, den Kreis, die Provinz und das Land vor: Ein Teil der Werte (1960 und davor sowie 1997) wurden PDF-Dokumenten entnommen, die über die Bibliothek des TÜIK abruf- und downloadbar sind.

Geschichte 
Die Stadt hat eine 5.000 Jahre alte Geschichte und wurde von den nachfolgenden Völkern und Dynastien bewohnt und regiert:
 Hethiter
 Phryger
 Perser
 Makedonen/hellenistische Nachfolgereiche
 Römisches Reich
 Byzantinisches Reich
 Sultanat der Rum-Seldschuken
 Armenier
 Griechen
 Germiyan
 Osmanisches Reich

Wirtschaft 
Bekannt ist Kütahya für farbenprächtig verzierte Tonwaren, Fliesen und Glasur.
10 km nordwestlich der Stadt befindet sich die Enne-Talsperre.

Sehenswürdigkeiten 
 Burg von Kütahya (Kütahya Hisarı)
 Drehendes Restaurant von Hisar
 Alte Holzhäuser (griechisch/osmanisch)
 Antike Stadt Aizanoi (Çavdarhisar) mit dem gut erhaltenen Zeustempel
 Kütahya beherbergt eine der größten Universitäten des Landes, die Dumlupinar-Universität
 Porzellan-Einkaufszentren
 Jedes Jahr findet im Juli–August eine nationale Einkaufsmesse statt (Kütahya Fuarı)
 Kütahya ist auch berühmt für seine physischen Kurzentren (Yoncali und Ilica Kaplıcaları)
 Ungarisches Haus (Wohnhaus von Lajos Kossuth)

Persönlichkeiten 
 Şener Aşkaroğlu (* 1980), Fußballspieler
 Oktay Aslanapa (1914–2013), Kunsthistoriker
 Erol Bilgin (* 1987), Gewichtheber
 Yavuz Can (* 1987), Sprinter
 Emrah Dağ (* 1987), Fußballspieler
 Ayla Dikmen (1944–1990), Sängerin
 Ahmet Erdinç (* 1965), Fußballspieler und -trainer
 İzzet İnce (* 1981), Gewichtheber
 Gözde Kırdar, auch Gözde Kırdar Sonsırma (* 1985), Volleyballspielerin
 Özge Kırdar, auch Özge Kırdar Çemberci (* 1985), Volleyballspielerin
 Gökhan Korkmaz (* 1991), Fußballspieler
 Mustafa Öğretmenoğlu (* 1978), Fußballschiedsrichter
 Halis Özkahya (* 1980), Fußballschiedsrichter
 Hasan Sarı (* 1956), Fußballtrainer
 Aydilge Sarp (* 1979), Musikerin, Schriftstellerin und Schauspielerin
 Şeyhi († nach 1429), Arzt und Dichter
 Komitas Vardapet (1869–1935), armenischer Priester und Musikwissenschaftler

Kritik 
Die von der Ortsverwaltung herausgegebene Ehebroschüre mit dem Titel „Ehe und Familienleben“ sorgte für landesweites Aufsehen. Die in der Broschüre gegebenen Tipps, z. B. für Gewalt gegen ungehorsame Ehefrauen, werden als hanebüchen und frauenfeindlich kritisiert.

Einzelnachweise

Weblinks 

 Tarihçe – Geschichte
 Tarihi Yerler Tarihi Yerler – Historische Orte (Links)
 Muhtarlar – Die Muhtare der Mahalle von Kütahya

Ehemalige Hauptstadt (Türkei)